Zuber Titusz (1921–1990) festőművész, grafikus, tanár, népművelő
Zuber Titusz (?–2019) kézilabdázó, kézilabdaedző